El término Santa Capilla puede referirse a:

 Basílica Menor Santa Capilla de Caracas (Venezuela).
 Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (España).
 Santa Capilla (Sainte-Chapelle) de París (Francia).